Kozice (Stolac) - plaats in Bosnië en Herzegovina
 Kozice (Gornji Vakuf-Uskoplje) - plaats in Bosnië en Herzegovina
 Kozice (Slatina) - plaats in Kroatië
 Kozice (district Garwolin) - plaats in Mazovië, Polen
 Kozice (district Gostynin) - plaats in Mazovië, Polen
 Kožice (Kočevje) - voormalig dorp in de gemeente Kočevje, Slovenië
 Kozice (Neder-Silezië) - plaats in Neder-Silezië , Polen
 Kozice (district Sierpc) - plaats in Mazovië, Polen
 Kozice (Wałbrzych) - stadsdeel van Wałbrzych in Neder-Silezië , Polen